«Lesser of Two Evils» es el episodio 19 de la segunda temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Fry, Leela y Bender pasean por pastorama, una divi-reacreación de la antigua Nueva York, situada donde antes estaba Brooklyn. Allí contemplan un antiguo coche del siglo XX restaurado. A Fry, por su disfraz (vestimenta) lo confunden con un empleado del parque, le dan las llaves del coche y le encargan conducirlo. Como Fry no conduce demasiado bien, se estrella atropellando a Flexo que es un robot similar a Bender, pero con perilla. Ambos robots tienen mucho en común pues son robohermanos y sus respectivos números de serie son 3370318 y 2716057, ambos expresables como la suma de dos cubos. Flexo es contratado como un tripulante más para Planet Express. Su próxima misión consiste en llevar una tiara con un átomo de gran valor para el concurso de Miss Universo. Fry desconfía de Flexo y piensa que puede ser capaz de robar el átomo. Al final fue Bender, y sin razón arrestan a Flexo.

Meme
La escena en la que Fry observa a Bender de manera sospechosa (quien supuestamente era Flexo ocultando su barbilla) se convirtió en un popular meme que circula por internet, en el cual generalmente se plantean posibilidades para explicar alguna situación, incluso este apareció en la secuencia de apertura de un episodio de la temporada 7 el cual dice "no se si es un episodio nuevo, o repetición de uno que vi ebrio".

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000